Edmühle ist der Ortsname von

 Edmühle (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Edmühle (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Edmühle (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Edmühle (Simbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Edmühle (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern